Judge může být:

křestní jméno
 Judge Dread (1945–1998) – anglický reggae a ska umělec
 Judge Smith (* 1948) – anglický hudebník, hudební skladatel a textař

příjmení
 Aaron Judge (* 1992) – americký profesionální baseballový hráč
 Christopher Judge (* 1964) – americký herec